В одиночному розряді тенісного турніру Zurich Open 1994, який проходив в рамках Туру WTA 1994, Магдалена Малеєва здобула титул, у фіналі перемігши Наташу Звєрєву 7-5, 3-6, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (чвертьфінал)
  Марі П'єрс (чвертьфінал)
  Наташа Звєрєва (фінал)
  Зіна Гаррісон (2-ге коло)

 Магдалена Малеєва (переможниця)
 Лорі Макніл (чвертьфінал)
 Іва Майолі (2-ге коло)
 Флоренсія Лабат (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Zurich Open